В парному розряді жіночого тенісного турніру Borden Classic 1983,що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1983, Кріс О'Ніл і Пем Вайткросс виграли титул, у фіналі перемігши пару Б Ремілтон-Ward і Наоко Сато 5-7, 7-6, 6-3.

Сіяні пари 

 Ліса Бондер /  Сьюзен Маскарін (1-ше коло)
 Емі Голтон /  Кеті Голтон (чвертьфінал)

 Джулі Гаррінгтон /  Іноуе Ецуко (півфінал)
 Бренда Ремілтон-Ward /  Наоко Сато (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Borden Classic